Амстердамсе () — голландский спортивный клуб по хоккею на траве и хоккею с мячом из Амстердама, 21-кратный чемпион Нидерландов по хоккею на траве среди мужчин и 20-кратный среди женщин.

История 
Клуб по хоккею на траве «Амстердамсе» был основан 28 января 1892 года и является старейшим хоккейным клубом в Нидерландах. В 1939 году клуб переехал на стадион Вагенер, названный так в честь тогдашнего президента Йоопа Вагенера. В середине 70-х клуб не мог больше содержать стадион и он перешёл в собственность голландской федерации по хоккею на траве. Тем не менее «Амстердамсе» сохранил право на первоочередное использование стадиона. В 1975 году клуб в 14-й раз стал чемпионом Голландии, после чего следующий чемпионский титул пришлось ждать 19 лет, а самая крупная безвыигрышная серия случилась у «Амстердамсе» в период с 1937 года по 1962, когда команда на протяжении 25 лет не могла стать чемпионом страны. В 21 веке на счету столичной команды есть 4 чемпионских титула, завоёванных в 2003, 2004, 2011 и 2012 годах. В 2005 году «Амстердамсе» впервые в истории стал обладателем Кубка Европейских чемпионов.

Текущий состав

Мужчины

Женщины

Достижения

Мужчины

Женщины 
Чемпионат Нидерландов по хоккею на траве среди женщин:
 Чемпион (20): 1937, 1938, 1949, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1987, 1989, 1991, 1992, 2009, 2013, 2019

Чемпионат Нидерландов по индорхоккею среди женщин:
 Чемпион (5): 1972, 1987, 2013, 2017, 2018

Ссылки 
 Сайт клуба 
 Профиль на сайте Хофдклассе

Клубы по хоккею на траве Нидерландов
Спортивные клубы Амстердама